Маре́нич () — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Маренич, Александр Игоревич (род. 1989) — российский футболист.
 Маренич, Анатолий Григорьевич (1905—1972) — советский артист оперетты, киноактёр, народный артист РСФСР.
 Маренич, Антонина Александровна — участница украинского музыкального коллектива «Трио Маренич».
 Маренич, Валерий Петрович (род. 1946) — участник украинского музыкального коллектива «Трио Маренич», муж Антонины Маренич.
 Маренич, Григорий Алексеевич (1833—1918) — русский музыкант, педагог, профессор Санкт-Петербургской консерватории.
 Маренич, Константин Николаевич (род. 1958) — украинский учёный, ректор ДонНТУ (Донецк).

Прочее 
 Трио Маренич — советский и украинский музыкальный коллектив, исполнявший песни в народном стиле в основном на украинском языке.

См. также 
 
 Мариничев